Липкин — русская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Липкин, Александр Ксенофонтович (1862—1932) — русский генерал-майор.
 Липкин, Аркадий Исаакович (1950—2018) — философ науки, доктор философских наук.
 Липкин, Артур Беннет (1907—1974) — американский дирижёр.
 Липкин, Валерий Михайлович (род. 1942) — советский и российский биохимик, член-корреспондент РАН (2000).
 Липкин, Владимир Александрович (1912—1980) — советский поэт, сценарист, писатель, переводчик.
 Липкин, Герман Николаевич (1924—2007) — танкист, Герой Советского Союза (1944).
 Липкин, Исаак Аронович (1921—?) — советский конструктор, радиотехник, доктор технических наук.
 Липкин, Исроэл Вольфович (известен как Салантер, 1810—1883) — раввин, талмудист.
 Липкин, Липман Израилевич (1840—1875) — русский математик, геометр (механизм Липкина — Посселье), сын И. В. Липкина.
 Липкин, Максим Ксенофонтович (1864—?) — русский генерал-майор.
 Липкин, Михаил Аркадьевич (род. 1976) — российский историк, профессор МГИМО, профессор РАН.
 
 Липкин, Семён Израилевич (1911—2003) — русский советский поэт и переводчик.
 Липкин, Юрий Александрович (Липкинг, 1904—1983) — советский археолог, педагог, историк, писатель.
 Липкин-Шахак, Амнон (1944—2012) — израильский государственный деятель, депутат кнессета, 15-й Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля.

 Липкина, София Львовна (Жозеффи, 1906—1997) — артистка цирка.